Луи Рене Поль де Ладмиро (;  — ) — французский генерал и политический деятель.

Биография

Луи Рене Поль де Ладмиро родился 17 февраля 1808 года в Монморийоне. Выпускник Сен-Сира.

Более 20 лет служил в Алжире, где принимал деятельное участие в кампаниях против местных племен.

В 1859 году командовал корпусом в Италии, был ранен при Сольферино.

В 1870 году командовал 4-м корпусом, участвовал в обороне Меца. После возвращения из плена, участвовал в подавлении Парижской Коммуны.

В 1871—1878 годах был губернатором Парижа и членом Верховного военного совета.

В 1876—1891 годах был членом, несколько раз вице-президентом сената Франции, принадлежал к умеренным республиканцам.

Луи Рене Поль де Ладмиро умер 1 февраля 1898 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Генералы Франции
Политики Франции
Участники Франко-прусской войны
Сенаторы Второй империи
Выпускники Сен-Сира